Il Top 16 2002-03  è stato vinto per la terza volta in sei anni dallo  che ha battuto in finale lo .
Retrocedettero in Pro D2: Stade montois e Bègles-Bordeaux mentre vennero promosse il Brive e il Montpellier.

Formula 
16 squadre divise in due gironi di 8 con le prime 4 di ogni girone ammesse al poule titolo mentre le altre disputano la poule salvezza.

Poule titolo: due gironi di 4 squadre con le prime 2 qualificate per le semifinali.
Poule salvezza: un girone a 8 squadre e le ultime due retrocedono.

Fase di classificazione

Poule 1

|}

 in verde le squadre ammesse alla poule per il titolo

Poule 2

|}
 in verde le squadre ammesse alla poule per il titolo

TOP 8

|}
 In verde le squadre qualificate ai play off e alla Heineken Cup 2003-2004
le squadre in azzurro sono anch'esse qualificate alla Heineken Cup 2003-2004

Poule 2

|}
 In verde le squadre qualificate ai play off e alla Heineken Cup 2003-2004
le squadre in azzurro sono anch'esse qualificate alla Heineken Cup 2003-2004

Semifinali

Finale

Poule Salvezza

 Ai punti ottenuti in questa fase vengono sommati quelli ottenuti nella prima fase 

|}

La DNACG (Direction nationale d'aide et de contrôle de gestion), organo di controllo e gestione dei club della lega nazionale professionistica, ha decretato la retrocessione del Bègles-Bordeaux in Pro D2 a causa di una grave situazione di inadempienza finanziaria. Bordeux era uno dei 4 club ad aver sempre partecipato al campionato dalla fine della prima guerra mondiale insieme a Stade toulousain, le SU Agen et l'ASM Clermont. 
La decisione porterà al ripescaggio del Béziers.

Note

Collegamenti esterni